Катханов () (женская форма — ) — кабардинская фамилия;

 Носители фамилии 
 Катханов, Назир Адильгиреевич (1891 — 1928) — советский государственный, культурный и партийный деятель
 Николаева (Катханова), Юлия Сергеевна (род. 1921) — советская фигуристка, шестикратная чемпионка СССР